Voici la liste des planètes mineures numérotées de 146001 à 147000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 146001 à 147000

146001-146100

146101-146200

146201-146300

146301-146400

146401-146500

146501-146600

146601-146700

146701-146800

146801-146900

146901-147000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000